Arsenal FC sloot het seizoen 2000/2001 van de Premier League af als tweede, voor het derde seizoen op rij moest het slechts zijn meerdere erkennen in Manchester United. Arsenal bereikte de finale van de FA Cup, maar strandde tegen Liverpool met 1–2. Michael Owen deed de club de das om, hij was namelijk auteur van beide Liverpool-doelpunten. Robert Pirès was op links de vervanger van de naar FC Barcelona vertrokken Marc Overmars, terwijl aanvaller Dennis Bergkamp wel bij de club actief bleef. Sylvain Wiltord, overgekomen van Girondins de Bordeaux, kreeg dit seizoen echter vaker de voorkeur op hem aan de zijde van dominante clubtopscorer Thierry Henry (22 doelpunten in alle competities). Nigel Winterburn, eens de vaste linksachter en clublegende die einde contract was, verliet de club na 13 seizoenen. Hij verkaste naar West Ham United. David Seaman, Lee Dixon en aanvoerder Tony Adams, de andere "oudjes", waren weer van de partij. Lauren Etame Mayer, een Kameroener, kwam over van RCD Mallorca en werd aangeworven als concurrent voor Dixon op de positie van rechtsachter. In de League Cup ging de club er vroeg uit na de derde ronde, waardoor de manschappen van Arsène Wenger opnieuw geen hoge ogen gooiden wat betreft de secundaire Engelse bekercompetitie. Ipswich Town was de boeman met dienst.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2000-2001 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Dreamcast
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

* Laatste wedstrijd van Southampton in het oude stadion The Dell voor de verhuis naar St. Mary's Stadium; Ashley Cole en Freddie Ljungberg scoorden voor Arsenal, maar Southampton-legende Matthew Le Tissier scoorde het allerlaatste doelpunt in het stadion in de 89ste minuut

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2000/2001 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

FA Cup

Externe links
 Officiële site

2001
Engelse voetbalclub 2000/01